Coutinho pode referir-se a:

Pessoas

Afrânio Coutinho - erudito, professor, crítico e ensaísta brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras.
Alda Coutinho - modelo brasileira, Miss Brasil 1961 e Miss Brasil Mundo. 
Antônio Wilson Honório - ex-futebolista brasileiro, conhecido como Coutinho, que marcou época no .
Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho - juiz e político brasileiro.
Carlos Viegas Gago Coutinho - geógrafo e cartógrafo português.
Célia Coutinho - atriz brasileira.
Cláudio Coutinho - treinador de futebol do  e da Seleção Brasileira de Futebol na década de 1970.
Eduardo Coutinho - cineasta e documentarista brasileiro.
D. Fernando Coutinho - bispo de Lamego e do Algarve (1492-1538)
Fradique Coutinho - bandeirante do século XVII.
João Coutinho (outra página de desambiguação).
Jorge Coutinho - ator brasileiro.
Júlio Coutinho - político brasileiro.
Laerte Coutinho - quadrinista brasileiro.
Luís Coutinho - bispo e arcebispo português.
Philippe Coutinho - futebolista brasileiro, atualmente no Aston Villa F.C..
Ricardo Coutinho - político brasileiro.
Rodrigo de Sousa Coutinho - militar e político português.
Sousa Coutinho (outra página de desambiguação).
Vasco Fernandes Coutinho - fidalgo português.

Localidades 
Estádio Giulite Coutinho
Prédio Coutinho

Desambiguação